Radaid es un grupo musical de world music originario de Guadalajara, Jalisco, dedicado a la fusión de la música de diferentes culturas alrededor del mundo, abarcando desde las tradiciones étnicas de diferentes regiones como Arabia, India, México, África, China, Norteamérica, Sudamérica y Los Balcanes, con sonidos de carácter electrónico y electroacústico. Radaid significa en la lengua árabe egipcia: "hijo o protegido del sol”. Siempre un proyecto en evolución y renovación.

Historia 

Radaid es un proyecto musical nacido en 1998, creado por Emmanuel Macias y  Saúl Ledesma, originalmente con un corte de sonido celta, conformado por una guitarra acústica, un violín y una sección de percusión ecléctica. Ambos músicos trabajaban en la banda sonora de algunos cortos y obras de teatro, pero con el tiempo y tras la investigación y experimentación de ambos acerca de los sonidos de las distintas culturas, Radaid se convirtió en un proyecto que demandaba una mayor influencia instrumental y de composición. El primer álbum de Radaid fue su homónimo, terminado en 2003. En el 2006 se publica su segundo álbum, Luz Escondida. Estos dos álbumes fueron producidos por Emmanuel Macias y Saúl Ledesma.

Después de giras nacionales e internacionales para promocionar sus dos primeros álbumes, la banda se impregnó de nuevas influencias sonoras que fueron plasmadas en L'intent grabado en 2009 también producido por Emmanuel Macias y Saúl Ledesma. En esta producción Radaid experimentó con nuevos estilos, envolviéndose en un género más alternativo. Las piezas de estilo instrumental y casi sinfónicas fueron fusionadas con guitarras distorsionadas y la integración de un estilo más occidental. En este disco se incluía Shine,  una de las canciones más emblemáticas de la agrupación y que por medio de votantes en todo el mundo, fue elegida como mejor canción en el programa holandés “Talent Cast” en ese mismo año.

Tras la exitosa gira en promoción de L'intent a lo largo de la República Mexicana, y luego de tres años, Radaid presenta a finales de 2012 su cuarto disco de estudio, The Willing Parte I igualmente producido por la dupla fundadora, material en el que se nota una madurez musical, influenciada por sonidos occidentales, como el post rock, el rap o el pop, pero sin perder la esencia "étno-espiritual" que los caracteriza. La presentación del disco se llevó a cabo el 19 de julio de 2012 en El Plaza Condesa, en la Ciudad de México.

En 2013 Radaid participó en el mágico Festival de Equinoccio Guachimontones.

El 23 de mayo de 2018, tras seis meses de producción a cargo de Emmanuel Macias, ya sin la presencia en el proyecto de Saúl, y tras 5 días de grabación, Radaid anunciaba que su nuevo disco, The Willing Parte II pasaba a fase de posproducción; por medio del estudio SOGA Recordings quedando la producción a cargo de Emmanuel Macias y Sacha Truijeque. Este nuevo disco fue presentado en el Teatro Degollado en Guadalajara, Jalisco.

Radaid ha participado en importantes festivales internacionales dentro y fuera de la República Mexicana teniendo presencia en México, Estados Unidos, España, Francia y Portugal.

Significado del nombre 

Radaid significa en la lengua árabe egipcia: “Hijo o protegido del Sol” y a su vez representa un estado de conciencia acrecentada, lograda a base de una larga y constante lucha interna. Este símbolo retrata completamente la visión del proyecto, cuya premisa está enfocada en la música como un guerrero, en busca de su crecimiento interior.

Estilo e influencias 

El estilos de Radaid van desde el Bel Canto, el Nacionalismo Mexicano, el Minimalismo, Indie Rock, Música Electrónica, y Música Etérea, que le dan al proyecto un carácter occidental que complementa la sonoridad del proyecto.

Entre las más destacadas influencias de Radaid, se encuentran: Dead Can Dance, CocoRosie, Sigur Rós, The Album Leaf, Bjork, Pink Floyd, Natacha Atlas, Adjagas, Stoa, Portishead, Talvin Singh, Ravi Shankar, Peter Gabriel, Radiohead y la música tradicional de India, Arabia, China, África, América y Europa.

Discografía 

Radaid cuenta con cinco álbumes de estudio:
 Radaid (Album) (2003)
 Luz Escondida (2006)
 L'intent (2009)
 L'intent viu DVD (2010)
 The Willing Parte I (2012)
 Alkemia: The Willing Pt. II (2018)

Premios y nominaciones 

 Nominación al "Mejor Agrupación de World Music” al premio “Lunas del Auditorio” en su edición 2009 en la ciudad de México.
 "Shine", el primer sencillo del tercer álbum de estudio del grupo, fue elegido como mejor canción y mejor videoclip de la semana (2.ª semana de agosto del 2009), por medio de votantes en todo el mundo en el programa holandés “Talent Cast”.

Referencias

Enlaces externos 
 

Octetos de música de México
Grupos de música de México
Grupos de música de Guadalajara (Jalisco)
Grupos de rock de Guadalajara (Jalisco)
Grupos de rock de México
Grupos de world music
Grupos de rock alternativo de México
Grupos de post-rock de México
Grupos de música electrónica de México
Grupos de música de los años 1990
Grupos de música formados en 1998